Шлюп — тип однощоглового вітрильного озброєння з гротом і одним носовим вітрилом.
 Шлюп — трищогловий корабель з прямими вітрилами у флоті XVIII—XIX ст.
 Шлюп — тихохідний сторожовий корабель XX століття для охорони транспортних караванів.

Див. також 
 Шлюпка
 Рятувальна шлюпка